Ghiacciolo – un tipo di gelato
Ghiacciolo – un tipo di formazione di ghiaccio comune con la pioggia sopraffusa, la nebbia sopraffusa o a causa dello scioglimento della neve
Ghiacciolo – cultivar di olivo dell'Emilia-Romagna
Castello di Ghiacciolo – castello nell'Appennino forlivese